Die Abkürzung IMAPS steht für:

 Internet Message Access Protocol#IMAPS, ein verschlüsseltes Internet-Protokoll
 International Microelectronics and Packaging Society, ein Verein und Forum für Personen, die sich mit Mikroelektronik beschäftigen

IMAPS

da:IMAPS